Torp kan avse:

 Torp – under medeltiden ett avskilt beläget nybygge, senare en icke skattelagd mindre gård som arrenderades, ofta med arrende åtminstone delvis i form av dagsverken
 Torpare – person som arrenderade torp eller verkade som självägande jordbrukare på mindre fastighet
 Torp (efternamn) – ett efternamn
 -torp – ett svenskt ortnamnsefterled
 Torpkonferensen – en allkristen konferens med barn-, tonårs- och vuxensamlingar

Geografi

Finland 
 Torp, Ingå – by i Ingå kommun, Nyland
 Torp, Jomala – by i Jomala kommun, Åland
 Torp, Hammarland – by i Hammarlands kommun, Åland
 Torp, Eckerö – by i Eckerö kommun, Åland
 Torp, Pedersöre – bydel i Pedersöre kommun, Österbotten

Frankrike 
 Le Torp-Mesnil – en kommun i departementet Seine-Maritime, Normandie

Norge 
 Sandefjords flygplats, Torp – en internationell flygplats i sydöstra Norge

Sverige

Socknar, kommuner etc 
 Torps socken, Bohuslän – en socken i Bohuslän i Orusts östra härad
 Torps landskommun, Bohuslän – en tidigare kommun i dåvarande Göteborgs och Bohus län 1862–1952
 Torps församling, Göteborgs stift – en församling i Stenungsunds kontrakt i Göteborgs stift
 Torps kyrka, Bohuslän – en kyrkobyggnad på Orust och församlingskyrka i Torps församling
 Torps distrikt, Bohuslän – ett distrikt i Orusts kommun och Västra Götalands län 2016–
 Torps socken, Dalsland – en socken i Dalsland i Valbo härad
 Torps landskommun, Dalsland – en tidigare kommun i dåvarande Älvsborgs län 1862–1952
 Torps församling, Karlstads stift – en tidigare församling i Karlstads stift –2010
 Torps kyrka, Dalsland – en kyrkobyggnad  i Färgelanda kommun
 Torps distrikt, Dalsland – ett distrikt i Färgelanda kommun och Västra Götalands län 2016–
 Torps socken, Medelpad – en socken i Medelpad
 Torps landskommun, Medelpad – en tidigare kommun i Västernorrlands län
 Torps församling, Härnösands stift – en församling i Medelpads kontrakt i Härnösands stift
 Torps kyrka, Medelpad – en kyrkobyggnad i Fränsta i Ånge kommun
 Torps distrikt, Medelpad – ett distrikt i Ånge kommun och Västernorrlands län

Orter, gårdar etc 
 Torp, Mönsterås kommun – småort i Mönsterås kommun i Småland
 Torp, Nora – en by i Nora socken
 Torp köpcentrum – i Uddevalla kommun i Bohuslän
 Torps säteri – herrgård i Husby-Oppunda socken, Nyköpings kommun, Södermanland
 Torps herrgård – en gård i Kräcklinge socken, Lekebergs kommun i Närke; platsen för Torpkonferensen.
 Torps herrgård, Alingsås kommun – en herrgård utanför Alingsås
 Torps station – en tidigare station utanför Alingsås
 Torp (stadsdel) – stadsdel i Göteborg
 Torp, Mörbylånga kommun – by i Mörbylånga kommun på Öland

Se även
Stora Torp
Östra Torp
Övre Torp – jordbruksfastighet i Södermanland, ägd av Göran Persson
Torpa
Torup